El Pueblo (diari de València), periòdic valencià publicat des de 1894 fins a la Guerra Civil 
 El Pueblo (diari de Tortosa), periòdic publicat a Tortosa entre 1901 i 1938 
 El Pueblo (setmanari de Vigo), periòdic publicat a Vigo entre 1913 i 1914 
 El Pueblo (Xile), periòdic xilè de la regió de Coquimbo
 El Pueblo (Colòmbia), periòdic colombià
 El Pueblo (Uruguai), antic periòdic d'Uruguai
 El Pueblo (Salto), periòdic uruguaià de Salto (Uruguai)
 El Pueblo o The Village, lloc web originalment anomenat MSN Games
 El Pueblo Manchego, periòdic editat a Ciudad Real entre 1911 i 1938